Genaro (o Jenaro) de Borbón-Dos Sicilias (Cannes, 24 de enero de 1882-Mandelieu-la-Napoule, 11 de abril de 1944) fue un militar hispano-francés de origen italiano.

Biografía 
Fue el octavo de los hijos, y cuarto de los hijos varones del matrimonio formado por el príncipe Alfonso de Borbón-Dos Sicilias, conde de Caserta (futuro jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias) y de la princesa María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias.

Los inicios de su vida adulta se encontraron muy legados a España, donde desarrolló junto con sus hermanos, Carlos y Raniero, una carrera militar bajo el amparo de su tía, la infanta Isabel, viuda de su tío paterno, Cayetano de las Dos-Sicilias, conde de Girgenti. Llegó a adquirir la nacionalidad española.

En 1910 fue padrino de bautismo de su sobrina carnal, María de las Mercedes de Borbón y Orleans, que sería condesa de Barcelona por matrimonio. 

El 17 de junio de 1922, en Londres, contrajo matrimonio morganático con la inglesa, de origen italiano, Beatriz Bordessa (también conocida como Beatriz Dorothy de Borbón), luego titulada condesa de Villa. El matrimonio no tuvo hijos.

Hasta su muerte, residió en su propiedad “Villa Casucha” en Mandelieu-la-Napoule, cerca de Cannes. En esta residencia murió como resultado de las heridas recibidas en un atropello.

Títulos y órdenes

Títulos 

 Su Alteza Real el príncipe Jenaro de Borbón-Dos Sicilias.
 En España, desde el 16 de julio de 1926 y de forma oficial: Su Alteza Real don Jenaro de Borbón, príncipe de Borbón.

Órdenes 

 Caballero de la Orden de San Jenaro. (Casa de Borbón-Dos Sicilias)
 Caballero de la Orden del Toisón de Oro. ( Reino de España)
Caballero de la Orden de Alcántara. ( Reino de España)

Empleos

Armada española 

 25 de mayo de 1911: Teniente de navío honorario.
 18 de julio de 1922: Capitán de corbeta honorario.
 10 de diciembre de 1927: Capitán de fragata honorario.
 Alférez de navío honorario.

Ancestros

Referencias 

Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Príncipes de las Dos Sicilias

Caballeros de la Orden de Alcántara
Nacidos en Cannes